

Cinema 
Dalí – documentario del 1986 sull'artista
Dalí – film biografico del 1990 sull'artista

Persone 
Salvador Dalí – artista spagnolo
Gala Éluard Dalí – modella e artista russa

Pagine correlate 
Salvador Dalí (disambigua)